Андрейивановит () — минерал, обнаруженный в метеорите Кайдун и официально признанный Комиссией по новым минералам и названиям минералов (КНМНМ) Международной минералогической ассоциации (IMA) новым минералом в 2006 году.

Химическая формула — FeCrP.

Андрейивановит был обнаружен как вторичный минерал в виде обособленных линейно расположенных зёрен размером до 8 мкм, в прожилке змеевика в метеорите Кайдун (Йемен), в ассоциации с флоренскиитом (FeTiP) и Fe-Ni-Cr -сульфидами.

Название 
Назван в честь доктора геолого-минералогических наук Андрея Валерьевича Иванова, долгое время изучавшего метеорит Кайдун.

Кристаллографические свойства 

Точечная группа mmm (2/m 2/m 2/m) — Dipyramidal

Пространственная группа Pnma (P21/n 21/m 21/a)

Сингония — Ромбическая (орторомбическая)

Параметры ячейки a = 5.833Å, b = 3.569Å, c = 6.658Å

Отношение a: b:c = 1.634 : 1 : 1.866

Объём элементарной ячейки V 138.61 Å³ (рассчитано по параметрам элементарной ячейки)

Примечания

Литература 
Zolensky M., Gounelle M., Mikouchi T., Ohsumi K., Le L., Hagiya K., Tachikawa O. Amer.
Miner., 2008, v. 93, N 8/9, p. 1295 (англ.).

Минералы, названные в честь людей
2006 год в науке
Фосфиды (минералы)
Минералы железа
Минералы хрома